Llibre de les dones peut désigner :
 Llibre de les dones, livre en catalan écrit par Francesc Eiximenis probablement entre 1387 et 1392.
 Spill ou Libre de les dones, livre écrit en catalan par Jaume Roig vers 1460.